Хенце (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хенце, Макс (1899—1951) — немецкий политический деятель, бригадефюрер СС.
 Хенце, Роуи (род. 1999) — фарерский футболист.
 Хенце, Соамаль (род. 1972) — фарерский футболист и тренер.
 Хенце, Ханс Вернер (1926—2012) — немецкий композитор и педагог.
 Хенце, Штефан (1981—2016) — немецкий спортсмен слалом каноист.

См. также 
 Хенци, Генрих (1785—1849) — австро-венгерский военачальник, генерал-майор.